Bird kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Durham Bird
 Graham J. Bird
 Robert McK. Bird
 C.G. Bird

Robotskapade auktorsförkortningar